Eredivisie (mannenhandbal) 1983/84
 Eredivisie (vrouwenhandbal) 1983/84